Warnin ist der deutsche Name zweier Dörfer in der polnischen Woiwodschaft Westpommern:
 Warnin, ehemals im Kreis Belgard, Dorf in der Gmina Tychowo; siehe: Warnino (Tychowo) 
 Warnin, ehemals im Kreis Köslin, Dorf in der Gmina Biesiekierz; siehe: Warnino (Biesiekierz) 

Siehe auch:
 Warnien